

Culture et société 
 Madame Parisse est une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1886.

Patronyme 

 Annie Parisse (1975-), une actrice américaine ;
 Clément Parisse (1993-), un fondeur français ;
 Michel Parisse (1936-2020), un historien français ;
 Martina Parisse (1984-), une femme politique italienne ;
 Sergio Parisse (1983-), un joueur italien de rugby à XV.